Il 21º Campionato mondiale di pallamano maschile è svolto dal 16 gennaio al 1º febbraio 2009 in Croazia.

La Francia è diventata campione del mondo, vincendo il suo terzo titolo. Nella finale di Zagabria ha sconfitto la Croazia per 24-19.

Regolamento 
Al campionato mondiale partecipano 24 squadre di tutti i continenti.

Nel turno preliminare le 24 squadre sono divise in 4 gruppi di 6. Le prime 3 di ogni girone si qualificano per il tabellone principale. Le ultime 3 partecipano invece alla Presidents Cup, il torneo per la classificazione dal 13º al 24º posto.
Nel tabellone principale le squadre sono divise in 2 gruppi di 6 e conservano i punti ottenuti con le avversarie incontrate nel turno preliminare. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali, le altre si affrontano negli incontri di classificazione dal 5º al 12º posto.

Sedi degli incontri

Squadre qualificate

Europa (14 Squadre) 

Qualificati di diritto:
  nazione ospitante
  campione in carica

i primi tre qualificati del europeo 2008:
  
 
 

nove squadre qualificate dal turno di qualificazione:

Africa (3 Squadre) 
  Algeria
  Egitto
  Tunisia

Asia (3 Squadre) 
  Corea del Sud
  Kuwait
  Arabia Saudita

Americhe (3 Squadre) 
  Brasile
  Argentina
  Cuba

Oceania (1 Squadra) 
  Australia

Turno preliminare

Gruppo A (Kristianstad/Lund)

Finale 3 posto

Finale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di pallamano